Der Usedom-Marathon ist ein internationaler Marathon und Halbmarathon auf der Insel Usedom (Mecklenburg-Vorpommern), der jährlich im September stattfindet.  Er wird vom  Deutschen Leichtathletik-Verband, Landesverband Mecklenburg-Vorpommern veranstaltet und vom Verein Usedom-Marathon e.V. mit Sitz in Wolgast ausgerichtet. Von 1979 bis 2004 war er der einzige Marathon, bei dem die deutsch-polnische Grenze überquert wird (danach auch der Europamarathon).

Der Start des Marathons erfolgte bereits 1979 im polnischen Świnoujście (Swinemünde). 1980 durften Armeeangehörige der DDR nicht zum Start nach Swinemünde. Sie starteten am Ehrenmal in Ahlbeck und liefen Richtung polnische Grenze, wo sie sich in das aus Swinemünde kommende Feld einordneten. 1981 erfolgte der Start in Ahlbeck. 1982 fiel der Lauf aus. 1984, 1986 und 1988 verlief der Lauf in umgekehrter Richtung, aus dem Wolgaster Peenestadion bis ins Stadion von Swinemünde.  Der Lauf war als Freundschaftslauf bekannt. Einmal wurde er als Ostsee-Städte-Lauf gewertet. Der Streckenrekord aus der DDR-Zeit erreichte im Jahre 1987 die Marke von 2:25:11 Stunden. Der erste Sieger war Marian-Bernd Pries aus Güstrow.

Ausgehend von der Promenade in Świnoujście verläuft die Strecke über die Seepromenaden der Dreikaiserbäder (Heringsdorf, Ahlbeck, Bansin) zum Bansiner Zeltplatz. Von dort folgt der Marathon im Naturpark Insel Usedom dem Europäischen Küstenrad- und Wanderweg E9 bis Zinnowitz. Durch Zinnowitz wird auf einer etwa 1 Kilometer langen abgeregelten Strecke auf der B111 gelaufen. Ab Zinnowitz führt die Strecke auf einem neuen Radfahrweg nach Wolgast. Nach der Überquerung der Peenebrücke geht es weiter durch die Stadt Wolgast bis zum Ziel im Wolgaster Peenestadion.

Seit 1990 wird auch regelmäßig ein Halbmarathon durchgeführt. Dieser beginnt und endet ebenfalls im Peenestadion. Er verläuft über die Orte Neeberg, Sauzin und Ziemitz.

Das Logo der Veranstaltung zeigt eine in Sportschuhen voranschreitende Möwe.

In der DDR-Zeit erreichten zwischen 100 und 200 Läufer das Ziel, später waren es 72 Läufer 1991, 102 Läufer 1992, 128 Läufer 1993. Inzwischen liegt die durchschnittliche Teilnehmerzahl sowohl beim Marathon als auch beim Halbmarathon bei etwa 300 Läufern.

Siegerliste 
Hervorhebung: Streckenrekorde

* 1981 verkürzte Strecke von ca. 39 Kilometern

Weblinks 

 Offizielle Website

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in Deutschland
Sportveranstaltung im Landkreis Vorpommern-Greifswald
Usedom
Sport (Wolgast)
Laufveranstaltung in Polen
Sport (Świnoujście)
Gegründet 1979
Sportveranstaltung in der Woiwodschaft Westpommern
Erstveranstaltung 1979